Барон Па́вел Ива́нович Корф (;  — ) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант. Его брат, Николай Иванович Корф — генерал от артиллерии и член Государственного совета.

Биография 
Родился  года. Его родители — отставной капитан Нарвского пехотного полка Иван Иосифович Корф и Анна Ивановна (урождённая баронесса Врангель). В семье было 11 детей.

В 1820 году окончил Первый кадетский корпус и начал службу прапорщиком лейб-гвардии Волынского полка.

Участвовал в действиях против польских мятежников в 1830—1831 годах; в 1831 году был награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость»; 11 декабря 1840 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени за 25 лет выслуги в офицерских чинах (№ 6228 по списку Григоровича — Степанова). С 6 марта 1842 года командовал Фанагорийским гренадерским полком; 9 декабря того же года назначен командиром Карабинерного генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полка.

В 1847 году произведён в генерал-майоры; с 26 марта 1848 года — командир 2-й бригады 3-й гренадерской дивизии, 1 мая 1848 года переведён командовать 1-й бригадой 1-й гренадерской дивизии. В декабре 1849 года назначен командиром лейб-гвардии Волынского полка.

В 1853—1855 гг. командовал 6-й гвардейской пехотной бригадой. Во время Крымской войны, в 1855 году командовал 3-й гвардейской пехотной дивизией, которая находилась в составе войск, охранявших берега Эстляндской губернии; с 26 августа 1856 года — генерал-лейтенант. В 1862 году назначен генерал-адъютантом и начальником варшавского гвардейского отряда, а затем в должности командующего войсками Варшавского военного округа принимал участие в усмирении польского мятежа 1863 года.

Награды 
 золотая полусабля с надписью «За храбрость» (1831)
 орден Св. Владимира 4-й степени с бантом (1831)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» 4-й степени (1831)
 орден Св. Георгия 4-й степени за 25 лет выслуги (1840)
 орден Св. Станислава 1-й степени (1850)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1853; императорская корона к ордену — 1856)
 орден Св. Владимира 2-й степени с мечами (1857)
 орден Белого орла (1859)
 орден Св. Александра Невского (1864; алмазные знаки к ордену — 1866)

Семья 
Был женат на баронессе Анне Осиповне Корф; у них три сына и три дочери:
 Осип (13.12.1843—?)
 Павел (1845—1935)
 Александр (1846—1903)
 Анна — 1865 года замужем за М. А. Ивашкиным-Потаповым
 Шарлотта — с 1867 года замужем за М. Е. Врангелем)
 Анастасия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Павел Иванович
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)